Чемпионат Казахстана по баскетболу 2016/2017 — является 14-м сезоном Национальной лиги национальной федерации баскетбола Казахстана. Отстаивать свой титул 2-й раз будет чемпион Казахстана 2015/2016 «Барсы Атырау».

Регламент 
 1 этап. Регулярный Чемпионат.
Команды играют 4-е круга спаренные игры разъездами. По завершении игр Регулярного Чемпионата команды распределяют места с 1-го по 3-е.

 2 этап. Финал 4-х.
К трем командам Национальной лиги в Финал 4-х присоединяется победитель Высшей лиги “А”.

 Сетка Финала 4-х.
½ финала:
1 пара – команда, занявшая 1-е место по итогам регулярного Чемпионата Национальной лиги и команда, занявшая 1-е место в Высшей лиге “А”.
2 пара – команды, занявшие 2 и 3 места по итогам регулярного Чемпионата национальной лиги.
В ½ финала команды играют по одной игре в своих парах.

 Финал:
Победитель 1-й пары и победитель 2-й пары играют за 1-е место.
Команды, проигравшие в полуфинале, играют за 3-е место.
В финале команды играют по одной игре в своих финальных парах.
Игры Финала 4-х проводятся в одном городе. Право проведения Финала 4-х получает команда, занявшая по итогам Регулярного Чемпионата Национальной лиги 1-е место.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 3 команды Национальной лиги и победитель Высшей лиги.

 Полуфинал
 Астана — Тобол — 99:70
 Барсы — Каспий — 86:82
 Матч за 3-е место
 Тобол — Каспий — 64:105

ФИНАЛ

Итоговое положение

Символическая пятёрка турнира 
 Лучший тяжелый форвард -  Антон Пономарёв (Астана).
 Лучший легкий форвард -  Рустам Ергали (Астана).
 Лучший атакующий защитник -  Азим Ягодкин (Каспий).
 Лучший центровой -  
 Лучший защитник -

См. также 
 Чемпионат Казахстана по баскетболу среди женщин 2016/2017

Примечания

Ссылки 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе
2016/2017